Lockport (Illinois)
 Lockport (Louisiana)
 Lockport (Nova York)
 South Lockport, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.